

Persone

Politici
 Luigi Di Maio (1986)  – politico italiano
Marco Di Maio (1983) – politico italiano

Teatro
Di Maio – famiglia italiana di attori e commediografi
Crescenzo Di Maio (1845-1935) – attore e commediografo italiano
 Oscar Di Maio (1887-1947) – attore e autore teatrale italiano, figlio di Crescenzo Di Maio;
Gaspare Di Maio (1872-1930) – commediografo italiano, figlio di Crescenzo Di Maio
Maria Di Maio (1923-1995) – attrice e cantante italiana, figlia di Oscar Di Maio
Gaetano Di Maio (1927-1991) – commediografo e poeta italiano, figlio di Oscar Di Maio
Olimpia Di Maio (1929-2006) – attrice e commediografa italiana, figlia di Oscar Di Maio
 Oscar Di Maio (1959) – pseudonimo di Oscar Paolozzi, figlio di Maria Di Maio, attore, comico e conduttore televisivo italiano
 Gaetano Gesualdo Di Maio, finanziatore del Teatro Il Nuevo di Napoli. La nipote Maria Di Maio sposa Raffaele Viviani

Musicisti 
 Giovan Tomaso di Maio – fra i primi autori di villanella
 Odette Di Maio (Torre del Greco, 1971-) – cantautrice e musicista italiana

Sportivi 
 Roberto Di Maio (1982-) – calciatore del San Marino, di ruolo difensore

Televisione 

 Ciro Di Maio

Matronimico 
 Michael Carmen Di Maio Pitt (1981) – attore e modello statunitense
 Jasmin Alicia Di Maio Bocca – miss Guatemala, candidata a Miss International 2000

Altro 
 Villa di Maio – edificio storico di Pisa residenza dei Di Majo

Pagine correlate
Di Majo
De Maio